

Октябрськ — місто обласного підпорядкування, Самарська область
 Октябрськ — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Октябрськ — присілок, Учалинський район, Башкортостан

Октябрськ — колишня назва морського порту Ольвія в місті Миколаєві до жовтня 2016 р.